Název Láz má více sídel:
 Láz (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Láz (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Láz (Nová Pec) – část obce Nová Pec v okrese Prachatice
 Láz (Radomyšl) – část obce Radomyšl v okrese Strakonice
 Láz (hradiště) – hradiště u této vesnice
 Láz (Kladruby) – část města Kladruby v okrese Tachov
 Starý Láz – část města Nýrsko v okrese Klatovy

Externí odkazy